Юрий Мандельштам: Мандельштам, Юрий Владимирович (1908—1943) — русский поэт и критик первой волны эмиграции.
 Мандельштам, Юрий Евгеньевич (род. 1930) — советский нейрофизиолог, доктор биологических наук.